Кочка — разновидность дерновины (поверхностного горизонта почв, в значительной степени состоящего из базальных частей многолетних травянистых растений). Будучи многолетними растениями, большинство видов живут более одного сезона. Отличается достаточно высокой плотностью, относительно большой высотой, а также расположением почек возобновления у образующих её растений — они находятся существенно выше уровня почвы. Кочки имеют цилиндрическую или полусферическую форму. Большинство кочкообразователей — представители семейств Злаки и Осоковые. Кочковые травы часто встречаются в качестве корма на пастбищах и декоративных трав в садах.

Территорию, покрытую кочками, называют кочкарником.

В Северном полушарии известными кочкообразователями являются те виды рода  из семейства Осоковые, которые имеют укороченные корневища. Наиболее обширные кочкарники образует .

Многие виды имеют длинные корни, которые могут достигать 2 метров или более в почве, что может способствовать стабилизации склона, борьбе с эрозией и пористости почвы для поглощения осадков. Кроме того, их корни могут достигать влаги в почве глубже, чем у других трав и однолетних растений, во время сезонных или климатических засух. Растения обеспечивают среду обитания и пищу для насекомых (включая чешуекрылых), птиц, мелких животных и более крупных травоядных, а также поддерживают полезную микоризу почвы.

Кочки и пучковые травы встречаются практически в любой среде обитания, где встречаются другие травы, в том числе: луга, саванны и прерии, водно-болотные угодья и эстуарии, прибрежные зоны, кустарники, редколесья и леса, горные и альпийские зоны, тундра, дюны и пустыни.

Огнестойкость 
Во время лесных пожаров на западе Северной Америки кочки имеют тенденцию тлеть, а не загораться, в отличие от инвазивных видов однолетних трав, которые способствуют распространению пожара.

Рода 
 Примеры:
 Brachypodium
 Calamagrostis
 Chionochloa
 Deschampsia
 Festuca
 Heteropogon (тропический климат)
 Leymus
 Melica
 Muhlenbergia
 Nassella
 Stipa
 Triodia, ранее Plectrachne (Австралия)

Виды

Австралия 

 Gymnoschoenus sphaerocephalus
 Rytidosperma pallidum
 Poa labillardierei
 Poa sieberiana

Новая Зеландия 
 Chionochloa australis
 Chionochloa flavescens
 Chionochloa oreophila
 Chionochloa rubra
 Festuca novaezelandiae
 Poa cita
 Poa colensoi
 Poa foliosa

Северная Америка 
 Пучок трав:
 Aristida purpurea
 Bouteloua gracilis
 Calamagrostis foliosa — эндемик Калифорнии
 Calamagrostis nutkaensis
 Calamagrostis purpurascens
 Danthonia californica
 Eriophorum vaginatum	
 Festuca californica
 Festuca idahoensis
 Festuca rubra
 Koeleria macrantha
 Leymus condensatus
 Melica californica
 Melica imperfecta
 Muhlenbergia rigens
 Nassella lepida
 Nassella pulchra
 Poa secunda
 Sporobolus heterolepis
 Sporobolus virginicus
 Tripsacum dactyloides

Южная Америка 
 Deschampsia cespitosa
 Nassella trichotoma — распространенный пастбищный сорняк в Австралии
 Poa flabellata — синонимы: Parodiochloa flabellata, Festuca flabellata, Dactylis caespitosa

Африка 
 Heteropogon contortus

Европа 
 Ampelodesmos mauritanicus
 Brachypodium sylvaticum
 Molinia caerulea

См. также 
 Роды семейства Злаки
 Туссоки

Незлаковые кочки 
 Осока сближенная
 Осока строгая
 Гания шероховатая

Примечания

Ссылки 
 California Native Grasslands Association: Bunchgrass species & habitats: preservation & restoration
 http://www.landcareresearch.co.nz/resources/identification/plants/grass-key

Литература 
 

Биогеография
Почвы